Raymond Berengarius I van Barcelona (1025-1076), graaf van Barcelona (1035-1076)
 Raymond Berengarius III van Barcelona (1082-1131), graaf van Barcelona (1082-1131) (geldend als Raymond Berengarius I van Provence)